Río Negro (špan. „černá řeka“) může znamenat:

vodní tok
 Río Negro (přítok Karibského moře) – řeka na hranici Hondurasu a Nikaraguy
 Río Negro (přítok Amazonky) – řeka v Kolumbii, ve Venezuele a v Brazílii
 Río Negro (přítok Argentinského moře) – řeka v Argentině
 Río Negro (přítok Paraná) – řeka v Argentině
 Río Negro (přítok Uruguaye) – řeka v Uruguayi a v Brazílii

různé objekty
 Río Negro (Chile) – město v jižním Chile
 Río Negro (provincie) – provincie v Argentině
 Río Negro (department) – department v Uruguayi

Související články 
 Rio

Externí odkazy 
 

Hydronyma podle barev